Beles steht für:

 Beles (Sassenheim), Ortsteil der Gemeinde Sassenheim in Luxemburg
 den griechischen Namen von Belasiza, einem Gebirge im Dreiländereck Bulgarien, Griechenland und Mazedonien
 den Fluss Beles (Fluss), ein Zufluss des Blauen Nils in Äthiopien

Siehe auch:
 Behles
 Belles
 Bele